Turniej drużynowy kobiet w szabli podczas 7. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych  – jedna z konkurencji szermierczych rozgrywana podczas igrzysk wojskowych w chińskim Wuhanie. Zawody odbyły w dniu 23 października 2019 roku w Wuhan City Polytechnic Gymnasium.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Uczestniczki 
W turnieju drużynowym kobiet brało udział 7 reprezentacji narodowych i zespół międzynarodowy pod egidą CISM. Reprezentacja, aby mogła uczestniczyć w turnieju drużynowym musiała liczyć minimalnie 3, maksymalnie 4 zawodniczki z jednego państwa. 
  (3) 
  (4)
  CISM (3)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
W związku z tym, że do turnieju przystąpiło 7 reprezentacji narodowych, a w celu rozegrania równej liczby pojedynków (bez tzw. wolnego losu) oraz zmniejszenia czynnika losowego utworzono 8 ekipę. Drużyna CISM składała się z zawodniczek biorące udział w turnieju indywidualnym szablistek: Kanadyjki Danielle Burghgraef, Niemki Julika Funke i Peruwianki Ruth Sedano. W ten sposób spełniono warunek do rywalizacji w  systemie knock-out. Polskie szablistki walczyły w składzie: Bogna Jóźwiak, Małgorzata Kozaczuk, Angelika Wątor i  florecistka Hanna Łyczbińska, które w ćwierćfinale pokonały Włoszki, a w walce o brązowy medal minimalnie przegrały (41-45) z Ukrainkami.

Medalistki

Wyniki 
Pojedynki w turnieju szermierczym pomiędzy drużynami odbywały się systemem pucharowym, z jednym dodatkowym meczem o trzecie miejsce.

Finał

Pojedynek o 3. miejsce

Końcowa klasyfikacja 

Źródło: Wuhan.

Zobacz też 
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe
 Szabla kobiet indywidualnie - Wuhan 2019

Przypisy

Bibliografia 
 

Kobiet